Las Pilas de Fuente Soto, también conocida como la Hortichuela, es una aldea del pueblo jienense de Alcalá la Real. Su población actual es de 152 habitantes. Se encuentra a menos de 2 km de la frontera con la provincia de Córdoba.

Localidades de la provincia de Jaén